Paisley (motief); een Perzisch stofmotief
 Paisley (Schotland); een stad en voormalige burgh in het centrale laagland van Schotland, en tegenwoordig een voorstad van Glasgow
 Paisley (Canada); een klein dorp in de Canadese provincie Ontario
 Paisley (Florida); een kleine plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Paisley (Oregon); een kleine plaats in de Amerikaanse staat Oregon

Personen met de achternaam Paisley:
 Bob Paisley; een Engelse voetballer en voetbaltrainer van Liverpool
 Brad Paisley; een Amerikaanse countrymuziek zanger, gitarist en songwriter
 Ian Paisley; een orthodox-protestantse Noord-Ierse dominee en politicus
 Ian Paisley jr.; een Noord-Ierse politicus en de zoon van Ian Paisley

Zie ook:
 Paisley Park (doorverwijspagina)